

Geografia

Svizzera 
 Condra – frazione di Capriasca, comune nel distretto di Lugano (Canton Ticino)

Persone 
 Julie Condra (1970) – attrice statunitense